Itzá puede referirse a:

  Itzá, pueblo maya.
  Itza, denominación en euskera de un municipio de Navarra (España).